Too Young to Marry (1931), een film van Mervyn LeRoy
Too Young to Marry (2007), een film van Michel Poulette